

Musica 
 Sonor – azienda tedesca specializzata in strumenti a percussione
 Sonor – album di Paul Bley del 1984
 SONOR – ensemble di musica contemporanea permanente, dal 1977 al 2006, presso l'Università della California, San Diego
 Sonor Records – casa discografica norvegese

Persone 
 Luc Sonor – calciatore francese